Международная организация радиовещания и телевидения (официально по-французски: Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision или OIRT (до 1960 года Organisation Internationale de Radiodiffusion (OIR)) — международная организация вещательных организаций (как правило государственных) существовавшая в 1946—1993 гг. Она продвигала интересы вещательных компаний, помогала в поиске международного содействия и решения в любых вопросах, касавшихся вещания, изучала и разрабатывала все меры, основной целью которых было развитие вещания, создавала связи и обеспечивала обмен информации между ними.

История 
Основана 28 июня 1946 года (26 из 28, без участия Британской радиовещательной корпорации) организациями-членами Международного союза радиовещания, однако на следующий день в организации осталось только 18 членов (RDF, совместно с вещателями-сателлитами подмандатных территорий и протекторатов — Radio Damascus, Radio Liban, Radio Tunis и Radio Maroc), Rai, INR, NRU, CLR, Radio Monte Carlo, PTR, Radiojournal, Rádióélet, Radio România, Радио София, Радио Београд, Radio Tirana, Радиокомитет СССР, Радиокомитет УССР, Радиокомитет БССР, Радиокомитет МССР, Радиокомитет Литовской ССР, Радиокомитет Латвийской ССР и Радиокомитет Эстонской ССР), а в 1950 году из неё вышли также RTF, Rai, INR, NRU, CLR, Radio Monte Carlo и Радио Београд. В 1951 году в OIRT вступило Главное управление Германского демократического радио (с 1953 года Государственный комитет ГДР по радиовещанию), в 1968 году — Государственный комитет ГДР по телевидению. Позднее в OIRT вошли RTA (Алжир, 1962, в 1969 году перешёл в EBU), VOV (Вьетнам, 1956), ERTU (Египет), CCBC (Китай, 1952), KCBC (Корея (КНДР), 1953), ICRT (1962, Куба), ORTAS (Сирия), Иракское радио и МРТУХ (МНР, Монголия). 1 января 1993 года OIRT самораспустилась.

Члены 
Членами OIRT были:
 Германия (ГДР):
 С 1952 года — Государственный комитет ГДР по радиовещанию, с 1990 года — Rundfunk der DDR
 C 1968 года — Государственный комитет ГДР по телевидению, с 1990 года — Deutscher Fernsehfunk
 СССР — Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию, с февраля 1991 года — Всесоюзная государственная телерадиокомпания
 Россия:
 С 1990 г. — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания
 с 1991 г. — Российская государственная телерадиокомпания «Останкино»
 Финляндия (одновременно являлась членом EBU) — акционерное общество «Илейсрадио»
 Польша — Комитет по делам радио и телевидения ПНР, с 1992 года -
 акционерное общество «Польское радио»
 акционерное общество «Польское телевидение»
 Чехословакия — Чехословацкое радио и Чехословацкое телевидение
 Венгрия — Венгерское радио и телевидение в 1958-1974 гг., Государственный комитет ВНР по телевидению и радиовещанию в 1974-1993 гг.;
 Румыния (на начало 1972) — Румынское радио и телевидение
 Болгария — Болгарское радио и Болгарское Телевидение (1977-1982), Комитет по телевидению и радиовещанию НРБ (1971-1977, 1982-1990), Болгарское телевидение и радио (1964-1971)
 Албания — Радио Тирана (до 1960-х гг.)
 Эстония — Государственный комитет Эстонской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1990 года:
 Эстонское радио
 Эстонское телевидение
 Латвия — Государственный комитет Латвийской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1990 года:
 Латвийское радио
 Латвийское телевидение
 Литва — Государственный комитет Литовской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1990 г. — Литовское радио и телевидение
 Молдавская ССР — Государственный комитет Молдавской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1990 г. — Национальное радио и телевидение
 Украина — Государственный комитет УССР по телевидению и радиовещанию, с 1991 года — Государственная телерадиокомпания Украины)
 Беларусь — Государственный комитет Белорусской ССР (с 1991 г. — Республики Беларусь) по телевидению и радиовещанию

Управление 
Высший орган — общее собрание (L’Assemblée générale), состоявший из организаций-членов, между общими собраниями — совет директоров (Conseil d’administration), избираемый общим собранием, высшие должностные лица — президент (в 1946—1950 гг. 2 президента — от СССР и Франции) и генеральный секретарь. Технический центр в 1946-1950 гг. располагался в Брюсселе (в бывшем техническом центра Международного союза радиовещания), в 1950-1993 гг. - в Праге.

Интервидение 
Международная организация телевидения в рамках OIRT для осуществления обмена программами между входящими в неё вещательными организациями и подготовки программ, передаваемых по её сети. Собственными подразделениями осуществляющими подготовку и выпуск передач не обладало, прямые трансляции велись непосредственно вещательной организацией страны места события через передающий центр в Праге. По сети Интервидения из СССР велись трансляции заседаний съездов КПСС, торжественных заседаний, посвященных дню рождения В. И. Ленина и годовщинам Великой Октябрьской социалистической революции, военных парадов и демонстраций трудящихся на Красной площади и международных соревнований клуба " Что? Где? Когда?". Создана в январе 1960 года, самораспустилась вместе с OIRT. Резиденция находилась в Праге.

Члены 
 Финляндия — акционерное общество «Илейсрадио» (Yleisradio Oy)
 Германия (ГДР) — Государственный комитет ГДР по телевидению, с 1990 года — Deutscher Fernsehfunk (до 1992 года)
 Польша — Комитет по делам радио и телевидения ПНР, с 1992 года АО «Польское телевидение»
 Чехословакия — Чехословацкое телевидение
 Венгрия — Венгерское телевидение
 Румыния — Национальный совет Румынского радио и телевидения
 Болгария — Болгарское телевидение
 СССР — Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию, с февраля 1991 года — Всесоюзная государственная телерадиокомпания
 Россия:
 С 1990 года — Всероссийская государственная телерадиокомпания
 с 27 декабря 1991 года — Российская государственная телерадиокомпания «Останкино»
 Украина — Государственный комитет Украинской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1991 года — Государственная телерадиокомпания Украины
 Белоруссия — Государственный комитет Белорусской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1991 года — Государственный комитет Республики Беларусь по телевидению и радиовещанию
 Молдавия — Государственный комитет Молдавской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1991 года — Национальное радио и телевидение
 Литва -Государственный комитет Литовской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1990 года — Литовское радио и телевидение
 Латвия — Государственный комитет Латвийской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1990 года — Латвийское телевидение
 Эстония — Государственный комитет Эстонской ССР по телевидению и радиовещанию, с 1990 года — Эстонское телевидение

В работе также принимали участие:
 Югославия:
 Радио и телевидение Белграда
 Радио и телевидение Любляны
 Радио и телевидение Загреба
 Радио и телевидение Сараево
 Радио и телевидение Титограда
 Радио и телевидение Скопье

Управление 
Высший орган — Совет (в который входило по одному члену от каждой из телеогранизаций, председатель менялся в порядке очерёдности каждые 2 года), Координационный технический центр и Центр по координации программ.

Руководители 
Председатели Совета
 Валентин Лазуткин (1987—1992)

Директоры
 Жанна Фомина (1982—1987)

Директоры Координационного технического центра
 Хенриках Юшкявичюс (1966—1971)

Мероприятия

Международный телевизионный фестиваль 

OIRT была одним из организаторов проводимого с 1964 года международного телевизионного фестиваля «Злата Прага», на котором телевизионным фильмам вручались призы Интервидения. Например, в конкурсе 1973 года в Праге почётный диплом получил фильм «Солдат — сын солдата» Ленинградской студии документальных фильмов (режиссёр О.Куликов, оператор В.Петров). Среди других победителей телевизионного конкурса Интервидения фильмы «Дети как дети», «Анюта», «Старший сын», Старое танго.

Международный песенный конкурс 

OIRT организовывала песенный конкурс стран Интервидения. В 1977-80 в рамках четырёх Международных фестивалей песни в Сопоте, также проводился Конкурс Интервидения (Okres Interwizji) (который имел значение наиболее важного конкурса из двух). Но в 1980-82 года конкурс не проводился из-за беспорядков в Польше. В 1983 году он проходил в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу (последняя принимала участников дважды, в том числе в финальный вечер). В 2008 году была предпринята попытка возродить конкурс в Сочи.

Ниже указан список победителей конкурса песни Интервидение за всё время его существования

Прочие мероприятия 
Также OIRT была одним из организаторов спортивных соревнований «Кубок Интервидения».

Периодические печатные издания 
 Журнал «Радио и телевидение» (на английском, французском, русском, немецком языках)
 Журнал «Информация OIRT».

См. также 
 Европейский вещательный союз
 ЧМ-вещание

Примечания

Ссылки 
 Intertel from Transdiffusion
 . Музыка: оркестровый фрагмент «Интервидение» Д. Д. Шостаковича (1971), использовался на ЦТ СССР с марта 1971 года.

Международное телерадиовещание
Международные ассоциации
Организации, основанные в 1946 году
Исчезли в 1993 году
OIRT